Ворожбиев — фамилия; имеет женскую форму Ворожбиева.
 Ворожбиев, Евстафий Васильевич (1909—1989) — советский авиаконструктор, лауреат Сталинской премии.
 Ворожбиев, Михаил Прокофьевич (1908—1993) — лётчик-штурмовик. Продолжал воевать и работать летчиком после потери одного глаза.